Камерон Макэвой (; родился 13 мая, 1994 года, Голд-Кост, Австралия) — австралийский пловец, специализирующийся в плавании кролем. Трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2016 и 2020).

Биография 
Родился в городе Голд-Кост, Австралия. Впервые стал известен после чемпионата мира по водным видам спорта 2013 года. Участвовал в комбинированной эстафете 4×100 метров. Плыл в предварительном раунде вместе с Эшли Делани, Кристианом Спенгером и Кеннетом То, проплыв за 3 минуты 33,64 секунды, заняли третье место и вышли в финал. Но в финале Макэвой не плыл.

В 2014 году участвовал на играх Pan Pacific в родном Голд-Косте, Австралия. Стал двукратным чемпионом игр в эстафете 4×100 метров кролем и на дистанции 100 метров кролем, проплыв в финале за 47,82 секунды, установил новый рекорд игр. На этих же играх Камерон завоевал 3 бронзовые медали. В эстафете 4×200 метров кролем, в комбинированной эстафете 4×100 метров и на дистанции 200 метров кролем, проплыв в финале за 1 минуту 46,36 секунды.

Участник чемпионата мира 2015 года в Казани. Камерон стал двукратным серебряным и однократным бронзовым призёром. Серебро завоевал в комбинированной эстафете 4×100 метров и на дистанции 100 метров кролем, проплыв в финале за 47,95 секунды. Бронзу завоевал в эстафете 4×200 метров кролем.

Примечания

Ссылки 
 
 

Пловцы Австралии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по плаванию